Michał Zawadzki (ur. 17 lutego 1989) - polski gitarzysta basowy. Głównymi gatunkami, w których obraca się muzyk to rock, metal jak i również progressive. W 2011 roku doszedł do składu warszawskiego zespołu Antigama. Obecnie zasila szeregi zespołu Restless,

 Michał Zawadzki (1828–1887) – polski kompozytor
 Michał Józef Zawadzki (ur. 1895) – oficer artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Medalem Niepodległości i Srebrnym Krzyżem Zasługi
 Michał Zawadzki – oficer Marynarki Wojennej, dowódca ORP Kujawiak (1955-1959), ORP Kurp (1960-1963) i ORP Sęp (1963-1965)
 Michał Zawadzki – polski naukowiec

Przypisy

Bibliografia